Джеймс Кро́уфорд (), более известный как Джим Кро́уфорд (; ) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 и серии CART. Чемпион Британской Формулы-1 1982 года.

Биография 
В начале карьеры выступал в «Формуле-Форд», в 1974 году приобрёл шасси «Марч 73В», на котором завоевал вице-чемпионский титул «Формулы-Атлантик». В 1975 году стал тест-пилотом команды чемпионата мира «Формулы-1» «Лотус», дважды стартовал в гонках «Формулы-1», очков не набрал. В 1976 году прекратил участие в гонках и переехал в Швейцарию, где участвовал в различных гоночных программах, организуемых компанией «Тойота». В 1979 году вернулся в гонки в качестве пилота «Формулы-Атлантик», в 1980 году выиграл титул чемпиона Великобритании по автогонкам Формулы-2, на следующий год провёл сезон в европейском чемпионате «Формулы-2», в 1982 году завоевал титул чемпиона Великобритании по автогонкам «Формулы-1» и вице-чемпионский титул серии «Кан-Ам». В 1984 году дебютировал в чемпионате CART, в котором провёл два полных сезона, после чего стартовал только в гонке «Инди 500», не считая участия в 1990 году в гонке CART в Финиксе. После неудачной квалификации перед «Инди 500» 1995 года завершил гоночную карьеру и поселился во Флориде, где в последние годы своей жизни работал капитаном рыболовного судна.

Результаты гонок в Формуле-1

Результаты гонок в чемпионате мира 

|-
! 
! Lotus
! Lotus 72E
! Cosworth
! 

|}

Результаты выступлений в Инди 500

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты Инди-500 из Великобритании